Лос-Серральбос () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Толедо, в составе автономного сообщества Кастилия — Ла-Манча. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Торрихос. Занимает площадь 40 км². Население — 488 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 61 км.

Покровителем города считается святой Эстебан Протомартир.

Население

Примечания 

Муниципалитеты Толедо